«Двойная рокировка 2» (, ) — гонконгский кинофильм 2003 года, снятый режиссёрами  и .

Это приквел к фильму 2002 года Двойная рокировка. Энтони Вонг, Эрик Цан, Эдисон Чэн,  и  вернулись к своим ролям из  оригинального фильма вместе с новыми актёрами Кариной Лау, Фрэнсисом Нг, Ху Джуном и Роем Чунгом. Ни Энди Лау, ни Тони Люн, сыгравшие центральные роли в оригинале, не появляются в этом фильме, поскольку их заменяют их более молодые версии, изображённые соответственно Эдисоном Чэном и . События фильма происходят в период с 1991 по 1997 год.

Сюжет 

После убийства руководителя Триады, его сын Хоу, ранее не интересовавшийся делами отца, неожиданно объявляет о своём намерении занять его место. Полиция оказывается не готовой к такому повороту событий, обретя в лице нового мафиози грозного и неуловимого противника. Теперь все надежды возлагаются на молодого полицейского Чэн Винъяня, который рискуя жизнью проникает в банду и пытается войти в доверие к новому боссу. Но клан тоже не дремлет, внедрив в полицию своего осведомителя Мина.

В ролях 
 Энтони Вонг — Вон Чисин
 Эрик Цан — Хонь Сам
 Карина Лау — Мэри
  - Нгай Виньхау
 Эдисон Чэн — молодой Лау Киньмин
  — молодой Чань Винъянь
  – Люк Кайчунь (陸啟昌)
  – "Силли" Кунг (傻強)
  – Лау Кайин (羅繼賢)

Отзывы 
Фильм очень ожидался до его выпуска из-за успеха, достигнутого первым фильмом. Однако общий отклик на фильм был неоднозначным.

См. также 
 Двойная рокировка
 Двойная рокировка 3

Примечания 

Фильмы-триллеры Гонконга
Фильмы о полицейских
Фильмы о мафии
Детективные фильмы Гонконга
Фильмы Эндрю Лау
Фильмы Алана Мака
Фильмы Китая 2003 года